Международный аэропорт Эрбиль  (), — главный аэропорт города Эрбиль в Иракском Курдистане. Он находится в ведении правительства Ирака и регионального правительства Курдистана в составе комитета, состоящего из премьер-министра Курдистана Масрура Барзани, и является одним из двух международных аэропортов региона (второй - аэропорт Сулеймании) региона, а третий находится в городе Духок в стадии строительства. Новый современный аэропорт открылся в 2005 году. Аэропорт имеет одну из самых длинных взлётно-посадочных полос в мире.

История 
Аэропорт был построен в начале 1970-х годов как иракская авиабаза. Взлётно-посадочная полоса использовалась в качестве военной базы режимом партии Баас до 1991 года, когда Совет Безопасности ООН установил бесполётную зону над северным Ираком. После вторжения США в 2003 году региональное правительство Курдистана взяло на себя административное управление регионом. 26 мая 2005 г. аэропорту был присвоен код ИКАО ORER. Благодаря природным ресурсам, включая нефть, природный газ и другие полезные ископаемые, инвестиции в Ирак значительно увеличились с 2005 года. Город Эрбиль был крупным получателем иностранных инвестиций. В связи с растущей потребностью в безопасном доступе в страну региональное правительство инвестировало 500 миллионов долларов США в строительство современного аэропорта.

Старый аэропорт 
Старый аэропорт Эрбиля занимал площадь 7 000 м2 и был разделен на залы вылета и прибытия. У него было три выхода на посадку и взлётно-посадочная полоса длиной 2800 м с системой ILS. Внутри терминала располагались курдский международный банк, офис туристической информации, офисы авиакомпаний, магазины беспошлинной торговли, кафетерий и офис Korek Telecom.

Склад имел грузовое пространство площадью 4 320 м2 и состоял из импортного и экспортного отделов. Грузоперевозками занималась дубайская компания Dnata.

Новый аэропорт 
Недавно построенный аэропорт стоимостью 550 миллионов долларов США был открыт 5 июля 2005 года. Новый аэропорт находится рядом со старым аэропортом (бывшей авиабазой) и имеет одну из самых длинных взлётно-посадочных полос в мире, 4800 × 75 м, и оборудован курсо-глиссадной системой. В новом терминале аэропорта есть магазины беспошлинной торговли и пункты обмена валюты. В терминале также есть зоны CIP для бизнес-джетов, а также VIP-терминал для высокопоставленных лиц и дипломатов с целью достижения международных стандартов аэропорта.

В 2010 году в аэропорту было самое дешёвое авиационное топливо в Ираке (83 цента США за литр).

С 29 сентября 2017 г. по 14 марта 2018 г., после референдума о независимости Курдистана, все коммерческие международные рейсы были приостановлены. Аэропорт оставался открытым для внутренних, гуманитарных, военных и дипломатических рейсов.

Атаки дронов 
В 2021 году аэропорт стал целью многочисленных ударов беспилотников поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. 15 апреля беспилотник со взрывчаткой нанес удар по военной части в аэропорту. На этом участке размещались силы под командованием США, о погибших и раненых не сообщалось. 6 июля еще один беспилотник нацелился на ту же часть аэропорта, но разбился недалеко от аэропорта. 11 сентября два беспилотника со взрывчаткой не смогли добраться до аэропорта; один был сбит системой ПВО C-RAM, а другой разбился. Пострадавших нет.

Авиакомпании направления

Пассажирские 
Рейсы из аэропорта Эрбиля выполняются следующими авиакомпаниями:

Грузовые

Статистика 

С момента открытия в 2006 году в аэропорту увеличился трафик. В 2010 году трафик вырос на 22%, а в 2011 году на 37% и составил чуть более 620 000 пассажиров. За первые четыре месяца 2012 года число пассажиров выросло на 52%, а в апреле был установлен новый рекорд — 84 275 вылетающих и прибывающих пассажиров.

Авиакатастрофы и происшествия 
 6 июля 2021 г. сообщалось о серии атак на аэропорт, в том числе с применением беспилотников и ракет.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Аэропорты Ирака
Эрбиль